Апиака:

 Апиака — муниципалитет в Бразилии.
 Апиака — аборигенный индейский народ в Бразилии.
 Апиака — почти исчезнувший индейский язык на котором говорит народ апиака.